Ван Никерк () — фамилия.

Известные носители 
 Никерк, Марлена ван (род. 1954) — южноафриканская поэтесса, драматург, прозаик, пишет на африкаанс.
 Ван Никерк, Рон (род. 1959) — нидерландский футболист и тренер.
 Ван Никерк, Уэйд (род. 1992) — южноафриканский легкоатлет (бег на 200 и 400 м).